Центавр может означать:
 Центавр — то же, что и кентавр — мифологическое существо с головой и туловищем человека на теле лошади.
 Центавр — созвездие южного полушария неба.
 Центавр — разгонный блок, используется совместно с ракета-носителями «Атлас-5» и «Дельта-4».
 Центавр — станция Единой Системы Спутниковой Связи.
 Центавр — вымышленная цивилизация из сериала «Вавилон-5».
 Land Rover Centaur — опытный британский полугусеничный автомобиль конца 1970-х годов.

См. также 
 Центавр A — линзообразная галактика в созвездии Центавр.
 Альфа Центавра — ближайшая к Солнцу звёздная система в созвездии Центавра.
 Проксима Центавра — красный карлик, относящийся к звёздной системе Альфа Центавра.
 Кентавр (значения)